Katako peut designer :

Toponymes

Guinée 

 Katako (fleuve Guinée)
 Katako, village baga de Kamsar en Guinée

République démocratique du Congo 

 Katako (rivière en République démocratique du Congo), province de Bandundu
 Katako (fleuve en République démocratique du Congo), province du Katanga

Voir aussi 
 Katako-Demsa, un village du Cameroun
 Katako-Kombe, une localité, chef-lieu du territoire éponyme de l'actuelle province du Sankuru en République démocratique du Congo
 Katako-Kombe (territoire), entité déconcentrée de la province du Sankuru en République démocratique du Congo.